Продан Марк Дмитриевич (11 сентября 1933, Никополь) — украинский художник,иконописец, писатель, репортер. Почётный гражданин города г. Никополь, художник, имеет 27 персональных выставок, его работы находятся в частных коллекциях Германии, Италии, США, Анголе, Болгарии, Израиля, Великого Герцогства Люксембург. Как иконописец оформил 4 иконостаса, а также написал более 2000 икон.

Марк Дмитриевич родился в 1933 году в г. Никополь.

С 1941 года окончил в Никополе среднюю школу, техникум, художественную студию.

1987 год — работал в Никопольских мастерских Днепропетровского Художественного производственного комбината.

В 1993 году является основателем первой в Украине иконописной школы, где и становится первым преподавателем вплоть до 2000-х годов.

Член союза журналистов Украины, лауреат художественных конкурсов.

Награждён Грамотой Министерства культуры, Грамотой митрополита Украины, орденом «Знак Почета», медалью «2000-летие от Рождества Христова», орденом преподобного Нестора Летописца.

«Более трети своей жизни посвящаю изучению, а затем и написанию канонических православных икон. Мной создана первая на Украине иконописная школа при Никопольском благочинии, а также школа лицевого шитья. Мной написано более 2000 икон, в том числе три иконостаса для г. Никополя и один в г. Желтые Воды. Создана и передана в дар громаде икона покровителя нашего города святого великомученика Никиты.»

Огромный вклад в творчество Марка Продана сделал Заслуженный художник УССР, Народный художник Украины Яков Александрович Басов.

Иконописцы Украины
Художники Украины
Художники XX века
Персоналии по алфавиту